Nationaldemokratische Partei steht für folgende Parteien:

 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), Partei in der Bundesrepublik Deutschland
 National-Demokratische Bewegung der Amharen, Partei in der Amhara-Region in Äthiopien
 Nationale Demokratische Partei der Afar, Partei in der Afar-Region in Äthiopien
 National-Demokratische Partei (Indonesien), Partei in Indonesien

historisch:

 National-Demokratische Partei Deutschlands (NDPD), Partei in der Deutschen Demokratischen Republik
 Nationaldemokratische Partei (Hessen, 1945–1950), Partei in Hessen
 Nationaldemokratische Partei (Österreich, 1967–1988), Partei in Österreich
 Nationaldemokratische Partei (Österreich, 1918–1920), Partei in Österreich
 Nationaldemokratische Partei Österreichs (NPÖ), 2002 bis 2003
 Nationaldemokratische Partei (Ägypten) (NDP), Partei in Ägypten 1978 bis 2011
 National Democrats, Partei in Großbritannien 1995 bis 2011
 Nationaldemokraterna, Partei in Schweden 2001 bis 2014
 Narodowa Demokracja (Nationale Demokratie), Bewegung in Polen
 Tschechoslowakische Nationaldemokratische Partei, Československá národní demokracie. Partei in der CSR 1919 bis 1934